Скок удаљ у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржана је 5. и 6. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. бранила је Бритни Рис из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 31 атлетичарка из 20 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  Неутрални спортисти (1)
  (1)
  (2)
  (4)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у скоку удаљ за жене пре почетка светског првенства 26. септембар 2019.

{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.
|-
| Олимпијски рекорди
| Џеки Џојнер-Керси
| 
| 7,40
| Сеул, Јужна Кореја 
| 29. септембар 1988.
|-
| Светски рекорд
| Галина Чистјакова
| 
| 7,52
| Лењинград, СССР 
| 11. август 1988.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Џеки Џојнер-Керси
| 
| 7,36
| Рим, Италија 
| 4. септембар 1987.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Малајка Михамбо
| 
| 7,16
| Берлин, Немачка
| 4. август 2019.
|-
| Европски рекорд
| Галина Чистјакова
| 
| 7,52
| Лењинград, СССР 
| 11. август 1988.
|-
| rowspan="2" | Северноамерички рекорд
| rowspan="2" | Џеки Џојнер-Керси
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 7,49
| Њујорк, САД
| 22. мај 1994.
|-
|Сестријере, Италија
| 31. јул 1994.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Морен Хига Маги
| 
| 7,26
| Богота, Колумбија
| 26. јуни 1999.
|-
| Афрички рекорд 
| Чиома Аџунва
| 
| 7,12
| Атланта, САД
| 2. август 1996.
|-
| Азијски рекорд
| Јао Вејли
| 
| 7,01| Ђинан, Кина
| 5. јуни 1993.
|-
| Океанијски рекорд| Брук Стратон
| 
| 7,05| Перт, Аустралија
| 12. март 2016.
|-
!colspan="6" | Рекорди остварена на Светском првенству 2019.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне| Малајка Михамбо
| 
| 7,30| Доха, Катар
| 6. октобар 2019.
|}

 Најбољи резултати у 2019. години 
Десет атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембар 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 5. октобра 2019. године са почетком у 17:50 по локалном времену. У квалификацијама је учествовало 31 такмичарка подељене у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 6,75 метара (КВ), коју су прескочиле 3 такмичарке а 9 се пласирале према постигнутом резултату (кв''').,,

Финале 
Такмичење је одржано 6. октобра 2019. године у 19:15 по локалном времену.,,

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 17. Светског првенства 1983—2019.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019.
 Званични сајт World Athletics

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном